Станисла́в Руде́нко:
 Руденко, Станислав Викторович (род. 1962) — советский и российский футболист, вратарь.
 Руденко, Станислав Николаевич (род. 1966) — волейбольный тренер глухих и слабослышащих спортсменов.